Bachmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Bachmeier (1937–2016), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Benedikt Bachmeier senior (1852–1912), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Benedikt Bachmeier (1887–1970), deutscher Politiker
 Hans Jörg Bachmeier (* 1966), deutscher Koch, Kochbuchautor und Fernsehkoch
 Marianne Bachmeier (1950–1996), deutsche Straftäterin
 Walter Bachmeier (1957–2020), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Bachmaier
 Bachmayer
 Bachmair
 Bachmayr
 Bachmeyer